Einödhof steht für:

 eine Einzelsiedlung

 Einödhof (Argenbühl), Ortsteil von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Einödhof (Gemeinde Knittelfeld), Ortsteil der Stadtgemeinde Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark